Pierwszy rząd Benjamina Disraelego – urzędujący w roku 1868
 Drugi rząd Benjamina Disraelego – urzędujący w latach 1874–1880